Korczew heißen folgende Orte in Polen:

 Korczew (Bełchatów), Dorf im Powiat Bełchatowski, Wojewodschaft Łódź; siehe Bełchatów (Landgemeinde)
 Korczew (Powiat Siedlecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Siedlecki, Wojewodschaft Masowien
 Korczew (Zduńska Wola), Dorf im Powiat Zduńskowolski, Wojewodschaft Łódź; siehe Zduńska Wola (Landgemeinde)